Bay Shore ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bay Shore (Michigan), im Charlevoix County
 Bay Shore (New Jersey), im Ocean County
 Bay Shore (New York), im Suffolk County
 Bay Shore Acres, im Worcester County, Maryland
 Bay Shore Estates, im Emmet County, Michigan
 Bay Shore Hills, im Sussex County, Delaware
 Bay Shore Park, im Harris County, Texas

Siehe auch:
 Bay Shores